Curros puede referirse a:
 Curros (Abegondo), aldea española de la parroquia de Mabegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
Curros (Bergondo), aldea española de la parroquia de Cortiñán, del municipio de Bergondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Curros (Boticas), freguesia portuguesa del municipio de Boticas, distrito de Vila Real.
 Curros (Valpaços), freguesia portuguesa del municipio de Valpaços, distrito de Vila Real.

Personas 

 Manuel Curros Enríquez: Escritor gallego.